AAF puede referirse a:
 La AAF (del inglés Argentine Association Football, antiguo nombre de la Asociación del Fútbol Argentino).
 AAF (del inglés Advanced Authoring Format), formato profesional de archivos diseñado para video y postproducciones, anterior al MXF.
 USAAF, (del inglés United States Army Air Forces, ‘Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos’), arma de aviación militar independiente, del Ejército de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial.
 Alien Ant Farm, grupo estadounidense de rock alternativo.
La Alliance of American Football, liga de nueva creación de fútbol americano

Siglas